FF steht als Abkürzung für:

 Falkenhagener Feld, ein Stadtteil von Berlin 
 Ferienfreizeit
 Fix und Foxi, ein Comicfiguren-Paar
 Französischer Franc (französisch Franc Français), ehemalige Währung Frankreichs
 Frauenfußball
 Freiwillige Feuerwehr

Erzeugnisse
 Ferrari FF
 Final Fantasy, eine Videospielreihe
 Firefox, ein Webbrowser von Mozilla (offizielle Abkürzung: Fx oder fx)

 FRITZ!Fon
 Grumman FF, ein Jagdflugzeug der US-Marine

Fachbegriffe
 Fan-Fiction, Werke von Fans über bereits bestehende Charaktere
 Faustfick, eine Sexualpraktik
 Feldflieger (Militär), auch als FFl abgekürzt, deutscher Pilot im Ersten Weltkrieg
 Feste Fahrbahn, eine Oberbauform im Eisenbahnverkehr
 Fleischerei-Fachgeschäft
 Flipflop, eine elektronische Schaltung
 Force Feedback, eine in Computereingabegeräten eingesetzte Vibrationseinheit
 Form Feed, das Steuerzeichen für den Seitenvorschub bei Computern
 Frachtführer, ein kaufmännischer  Begriff
 Frankfurt (Main) Hauptbahnhof (laut Betriebsstellenverzeichnis)
 Freifunk, eine Initiative zum Aufbau eines unabhängigen Funknetzes
 Friendly Fire, ein militärischer Begriff
 Füllfaktor (Solarzelle)
 Funktionsfläche, im Bauwesen
 die Dezimalzahl Zweihundertfünfundfünfzig in hexadezimaler Darstellung

Filme und Fernsehserien:
 Fast & Furious (Filmreihe), US-amerikanische Actionfilmreihe
 Firefly – Der Aufbruch der Serenity, US-Science-Fiction-Fernsehserie
 FlashForward, US-amerikanische Fernsehserie

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder)
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Österreich: Bezirk Fürstenfeld (auslaufend)
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Vatikanstadt
 Vereinigtes Königreich: Nottingham

Musikgruppen und Sänger:
 Fahnenflucht (Band), deutsche Punkband
 Fear Factory, US-amerikanische Metal-Band
 FF (Sänger) (* 1987), portugiesischer Popsänger und Musicaldarsteller
 Fonky Family, französische Hip-Hop-Gruppe
 Foo Fighters, US-amerikanische Rockband
 Franz Ferdinand (Band), britische Rockband

Unternehmen und Organisationen:
 Faraday Future, US-amerikanischer Elektroautohersteller
 FF Kit Cars & Conversions, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Philosophische Fakultät der Karls-Universität in Prag
 Fieldbus Foundation, eine Organisation, die Feldbussysteme und Komponenten dafür entwickelt
 Flugzeugbau Friedrichshafen, Hersteller für deutsche Großbomber und Seeflugzeuge im Ersten Weltkrieg
 FontFont, Schriftbibliothek von FSI FontShop International
 Compagnie des omnibus électriques Fribourg–Farvagny, ehemaliges Schweizer Verkehrsunternehmen
 Tower Air, US-amerikanische Fluggesellschaft (IATA-Code)

Zeitschriften und Magazine:
 FF dabei, eine DDR-Programmzeitschrift
 Fix und Foxi, ein Comic-Magazin
 Forum Familienrecht, familienrechtliche Fachzeitschrift
 Freikirchenforschung, eine kirchengeschichtliche / theologische Zeitschrift

ff steht für:
 ff – Südtiroler Wochenmagazin, eine Illustrierte
 die Redewendung „aus dem ff“, siehe Effeff (Redewendung)
 das Zeichen fortissimo (sehr laut), siehe Dynamik (Musik)
 Freifunk, WLAN-basierte Funknetze, siehe Freies Funknetz
 die afrikanische Sprache Fulfulde (nach ISO 639-1)
 folgende (Seiten, Artikel, Paragrafen), z. B. „Seiten 34 ff.“ (Seiten 34 und folgende), siehe f.
 Zitate der Digesten/Pandekten, einer antiken römischen Rechtssammlung, nach der mittelalterlichen Zitierweise, siehe Effeff (Redewendung)#Erklärungsansätze

Siehe auch:
 F&F Tower

Abkürzung